

Géographie

Toponymie 
 Fontainebleau est une commune française, située dans le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.
 Fontainebleau était une municipalité dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François au Québec (Canada).
 Fontainebleau est une cité résidentielle de la banlieue de La Nouvelle-Orléans en Louisiane.
 Fontainebleau est une banlieue de Johannesbourg en Afrique du Sud.

Domonymie 
 Fontainebleau Miami Beach est un hôtel 5 étoiles et l'un des plus connus de Miami Beach en Floride (États-Unis).

Histoire 

 Château de Fontainebleau, résidence royale et impérale pendant sept siècles.
 Édit de Fontainebleau (1685), qui révoque l'édit de Nantes.
 Traité de Fontainebleau entre la France et l'Espagne en 1807.
 Conférence de Fontainebleau (1946) entre le gouvernement français et le Viêt-minh en 1946.

Art 
 L'École de Fontainebleau désigne deux périodes de l'histoire de l'art de la Renaissance française.

Gastronomie 

 Le fontainebleau est un dessert français à base de fromage frais et de crème fraîche fouettée.

Transport 
 Le Fontainebleau, un paquebot français.
 Le Fontainebleau, un avion d'Air France.

Homonymie partielle 

 La forêt de Fontainebleau est un important massif boisé de  ha, situé  autour de la ville française de Fontainebleau.
 Escalade en forêt de Fontainebleau

Homonymie de toponyme